Пинаргёзю () — пещера в иле Ыспарта, Турция. Была открыта в 1991 году.

Пещера находится в 11 км западнее города Енишарбадемли. Её длина составляет 15 000 метров. Является самой длинной пещерой Турции и второй в Европе.
Поднимается на высоту 720 метров. Имеет подземные реки, озёра и водопад. Температура воды в них 4-5 °C. На входе из пещеры вытекает быстрый водяной поток и дует сильный ветер. Вход закрыт железными перилами. Внутри пещеры находятся сталактиты и сталагмиты. Пещера не исследована до конца, ежегодно исследователями открываются её новые части.

См. также

Примечания 

Пещеры Турции